Бибилашвили — фамилия.
 Бибилашвили, Александр Николаевич (1916—1944) — участник Великой Отечественной войны, гвардии капитан, командир батальона, Герой Советского Союза.
 Бибилашвили, Николоз Анзорович (1975) — грузинский самбист.
 Бибилашвили, Юрий Константинович (1935—2018) — российский учёный в области физикохимии, член-корреспондент РАН (2000).